Mohamed Rahmoune (; Thenia, 1940 – Thenia, 4 de febrero de 2022) fue un líder nacionalista argelino durante la guerra de independencia de Argelia.

Educación 
Rahmoune nació en 1940 en el pueblo de Soumâa, ubicado a 53 km al este de la ciudad de Argel, en el seno de una familia marabítica cabila descendiente del teólogo Sidi Boushaki (1394-1453).

Su nacimiento en plena Segunda Guerra Mundial supuso la abolición de la vida civil en la Argelia francesa y el establecimiento del régimen excepcional con la suspensión de la participación de su tío Mohamed Seghir Boushaki (1869-1959) en las ruedas dentadas de la administración colonial como asesor y representante de los nativos argelinos.

A pesar de esta extraordinaria situación, comenzó en 1945 a estudiar con su hermano Djillali los preceptos del Corán y la lengua árabe en la Zawiya de Sidi Boushaki como sus otros primos, bajo el patrocinio y supervisión del mufti y muqaddam Ali Boushaki (1855- 1965) y los demás imanes y maestros.

Las matanzas de mayo de 1945, por su parte, habían sellado finalmente la convicción de la población montañesa y rural argelina de que el procedimiento participativo en las elecciones locales no podía arrebatar los derechos civiles y políticos reclamados desde las elecciones de 1920 en Argelia, y esto es así ya que Mohamed Rahmoune se vio integrada desde muy joven en un rumbo que sólo vio la independencia desgarrada por las armas en la mano de su generación.

Entre sus primos más cercanos que lo inspiraron en Soumâa con fervor nacionalista e independentista está su prima Yahia Boushaki (1935-1940) quien lo patrocinó y apoyó desde 1951 para prepararlo para las duras y decisivas tareas de la acción insurreccional contra el ejército francés.

Guerra de Independencia 

Desde el estallido de la revolución argelina cuando solo tenía 14 años, estuvo bien preparado política y físicamente para unirse al maquis y consolar a los guerreros argelinos contra las tropas enemigas con el fin de desalojar definitivamente al sistema colonial francés de la tierra de Argelia.

Pero tras la celebración de la conferencia de río Soummam el 20 de agosto de 1956 y la estructuración revolucionaria del territorio argelino, la acción armada se encomendó a los congéneres de Mohamed mayores de 16 años para encender la insurrección para perpetuarla atacando a las colonias intereses en ciudades, como Thenia (anteriormente Ménerville) que estaba a solo 3 km al norte de su pueblo natal de Soumâa.

Así participó junto a su primo Bouzid Boushaki en colocar una bomba en la oficina de correos del centro de Thénia además de diversas acciones de sabotaje en las haciendas agrícolas coloniales alrededor de esta estratégica ciudad ferroviaria.

Después de que su hermano Djilali Rahmoune muriera como mártir (shahid) en el campo de honor en 1957, pasó a formar parte de las filas del Ejército de Liberación Nacional (ALN) en el tercer distrito, la primera región, en la cuarta wilaya histórica, donde participó en muchas batallas.

Prisión 

Después de participar en una emboscada militar de 1957 contra soldados franceses cerca de la ciudad de Beni Amrane, muyahid Rahmoune fue capturado con algunos soldados sobrevivientes para ser llevados al campo de tortura y abuso físico de Ferme Gauthier en el norte de la ciudad de Souk El Had.

Luego fue torturado con descargas eléctricas y traumas brutales mientras era enterrado con su primo Bouzid Boushaki en las fosas de las cubas de esta finca vinícola que fue transformada por los torturadores Scarfo y Mathieu entre otros en un campo de concentración y eliminación física extrajudicial.

Mientras muchos detenidos en este siniestro lugar de tortura sucumbían a los dolores y los abusos que sufrían, y sus cuerpos y restos eran escondidos en pozos o arrojados a las aguas del río Isser, Rahmoune fue trasladado después de unas semanas de tortura a la prisión de Serkadji en la Casba de Argel con los líderes locales de la revolución para ser juzgados.

Véase también 
 Guerra de Independencia de Argelia
 Frente de Liberación Nacional (Argelia)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Ministerio de Muyahidines en Argelia.
 Sitio oficial de la organización nacional de los muyahidines en Argelia.

Hombres
Nacidos en 1940
Nacidos en Thenia
Personas de Thenia
Fallecidos en 2022
Fallecidos en Thenia
Fallecidos en Argelia
Argelinos
Cabileños
Bereberes
Asharismo
Sufíes
Revolucionarios de Argelia
Rahmoune
Rahmoune
Rahmoune
Políticos del Frente de Liberación Nacional (Argelia)
Héroes nacionales de Argelia
Nacionalismo en Argelia
Guerra de Argelia